Каналитас има више значења:

 Каналитас (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Каналитас (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику